Nobleza de Rutenia puede referir a:

La Nobleza de Rusia.
La Nobleza de Lituania.
La Nobleza de Polonia